Лига Ирландии 1944/1945 () — 24-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шелбурн» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1944/1945
Ирландия
Ирландия
1944 год в Ирландии
1945 год в Ирландии